Нортвил има више значења:
 Нортвил (округ Сафок, Њујорк)
 Нортвил (Мичиген)
 Нортвил (Јужна Дакота)